Ба́рри (, ) — город в Южном Уэльсе, расположенный на северном берегу Бристольского залива, в 11 км на юго-запад от Кардиффа. Является административным центром округа Вейл-оф-Гламорган. Основанный как небольшая деревня, Барри поглотил близлежащие более крупные деревни Кадокстон и Барри Айленд. Резкий рост города начался в 1880-х годах в связи с развитием городского порта, который к началу Первой мировой войны стал одним из крупнейших угольных портов мира.

Первые сведения о городе датируются VI веком н.э.

Примечания 

Населённые пункты Уэльса